Lorch steht für folgende geographischen Objekte:

 Lorch (Württemberg), Stadt im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lorch (Rheingau), Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Lorch (Oberösterreich), Ort in Oberösterreich, das antike Lauriacum
 Kloster Lorch in Baden-Württemberg

Lorch ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Lorch (1910–1984), deutscher Brigadegeneral
 Anton von Lorch (1807–1859), deutscher Landrat
 Catrin Lorch (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin
 Gotthilf Lorch, deutscher Pfarrer 
 Grace Lorch (1903–1974), US-amerikanische Lehrerin und Aktivistin
 Jeremias Lorch (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Johann Hilchen von Lorch (1484–1548), Ritter und kaiserlicher Feldmarschall 
 Josef Lorch (1927–1999), deutscher Maler, Restaurator und Heimatpfleger
 Karl Lorch (1907–1940), deutscher SA-Brigadeführer und Landrat
 Lee Lorch (1915–2014), US-amerikanischer Mathematiker und Aktivist
 Lothar Lorch, deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Haßloch
 Rudi Lorch (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Stefan Lorch (* 1966), deutscher Schauspieler
 Thembinkosi Lorch (* 1993), südafrikanischer Fußballspieler
 Wilhelm Lorch (1911–1966), deutscher Journalist und Verleger

Siehe auch:
 Circus Lorch, deutsche Zirkusfamilie
 Lorsch (Begriffsklärung)